Дзержинская — в разное время названия станций метро:
 Лубянка (станция метро) в Москве до 1990 года;
 Университет (станция метро, Харьков) до 1991 года;
 Лыбедская (станция метро) в Киеве до 1993 года;
 Мудрёная (станция метро) в Кривом Роге до 2016 года;
 Дзержинская (станция метро, Новосибирск) — проектируется.